Iola ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Iola (Florida)
 Iola (Illinois)
 Iola (Kansas)
 Iola (Kentucky)
 Iola (Pennsylvania)
 Iola (Texas)
 Iola (Wisconsin), im Waupaca County
 Iola (Town), Town(ship) im Waupaca County, Wisconsin
 Iola Township (Kansas)